Владимир Руднев:
 Руднев (Базаров), Владимир Александрович (1874—1939) — русский философ и экономист, переводчик, социал-демократ.
 Руднев, Владимир Владимирович (1918—1985) — советский учёный, конструктор взрывателей.
 
 Руднев, Владимир Матвеевич (1850—1898) — русский химик и педагог.
 Руднев, Владимир Петрович (род. 1945) — советский и российский иллюзионист.
 Руднев, Владимир Сергеевич (1929—2004) — советский футболист и арбитр.